Neubauer est un terme allemand provenant de neu bauer, signifiant littéralement nouveau paysan, nouveau fermier, et fait référence à :

Personnalités 

 Adolf Neubauer (1831-1907), bibliothécaire slovaque
 Alfred Neubauer (1891-1980), personnalité tchèque du sport automobile
 Dagmar Neubauer, née Rübsam (1962- ), athlète allemande du 400 mètres
 Dr Neubauer, marque de revêtements pour pongiste
 Fritz M. Neubauer (1940- ), astronome allemand
 Herbert Neubauer (1943- ), pongiste allemand
 Ignaz Neubauer (1726-1795), théologien catholique, prêtre jésuite et professeur d'université allemand
 Jakob Neubauer (1895-1945), rabbin allemand
 Kristin Bauer van Straten, née Neubauer (1973- ), actrice américaine de cinéma et de télévision
 Paul Neubauer (1962- ), altiste américain
 Theodor Neubauer (1890-1945), homme politique et résistant allemand

Noms dérivés 
 Neubauer, groupe automobile créé au  siècle par Albert Neubauer.

Voir aussi